R.E.M. amerikai rockegyüttes

 Rapid Eye Movement az alvás egyik fázisa

 La République En Marche!, rövidítve REM - "A Köztársaság Mozgásban", Emmanuel Macron francia elnök pártja.